Алексей Петрович Курцевич (род. , Ленинград, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Начал карьеру в молодежной команде питерского «Спартака», затем перешёл в «Триумф», где сначала выступал за «молодёжку», а вскоре стал активно привлекаться к тренировкам и играм основного состава.

Перед началом сезона 2012/2013 отправился в аренду в ростовский за «Атаман».

В начале сезона 2013/2014 Алексей вернулся в «Триумф», но за основной состав в Единой лиге ВТБ принял участие всего в нескольких матчах.

Желая получать больше игровой практики, Курцевич до конца сезона 2013/2014 подписал контракт с клубом «Рязань».

В 2014 году стал игроком клуба «Самара», в составе которого провёл полтора сезона.

В начале января 2016 года перешёл в «Новосибирск».

В июне 2020 года Курцевич стал игроком «Руны».

В сезоне 2021/2022 Курцевич стал серебряным призёром Суперлиги-1 и бронзовым призёром Кубка России.

В июне 2022 года Курцевич вернулся в «Новосибирск».

Личная жизнь 
1 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге Алексей женился на своей девушке Юлии.

Достижения 
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2021/2022
  Обладатель Кубка России: 2016/2017
  Бронзовый призёр Кубка России (3): 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022
  Серебряный призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Атаман»
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Новосибирск»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Руна»